

Cinema 
 Federal – film diretto da Erik de Castro del 2010

Economia 
 Federal Reserve System – banca statunitense

Geografia 
Argentina
 Dipartimento di Federal – dipartimento
 Federal – città della provincia di Entre Ríos

Musica 
 Federal Records – etichetta discografica statunitense
 Federal – album di E-40 del 1993

Sport 
 OFK Federal – società calcistica montenegrina

Trasporti 
 Federal Corporation – azienda fabbricante di pneumatici taiwanese
 Federal Express – azienda di trasporti statunitense

Pagine correlate 
Federal Highway
Federal Hill